Basin – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nello stato del Montana
 Basin – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nello stato del Wyoming
 Basin Street – strada di New Orleans
 Basin – chanson de geste medievale sull'adolescenza di Carlo Magno